Masada – fortezza giudaica
 Masada – gruppo musicale statunitense
 Masada – miniserie televisiva del 1981